

Населені пункти та їхні частини

 Блоне — місто в Варшавському-Західному повіті Мазовецького воєводства
 Блоне — гміна в Варшавському-Західному повіті Мазовецького воєводства
 Блоне — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Блоне — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Блоне — село в гміні Янув-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Блоне — село в гміні Скомпе Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Блоне — село в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Блоне — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Блоне — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Блоне — село в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — село в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Блоне — село в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — село в гміні Копшивниця Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина міста Ґолюб-Добжинь у Ґолюбсько-Добжинському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Блоне — частина міста Біла Підляська в Люблінському воєводстві
 Блоне — частина міста Ополе-Любельське в Опольському повіті Люблінського воєводства
 Блоне — частина міста Щебрешин у Замойському повіті Люблінського воєводства
 Блоне — частина міста Терногород у Білґорайському повіті Люблінського воєводства
 Блоне — частина міста Замостя в Люблінському воєводстві
 Блоне — частина міста Озоркув у Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Блоне — частина міста Велюнь у Велюнському повіті Лодзинського воєводства
 Блоне — частина міста Скаришев у Радомському повіті Мазовецького воєводства
 Блоне — частина міста Седльце в Мазовецькому воєводстві
 Блоне — частина міста Крапковіце в Крапковицькому повіті Опольського воєводства
 Блоне — частина міста Радимно в Ярославському повіті Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина міста Лежайськ у Лежайському повіті Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина міста Сянік у Сяноцькому повіті Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина міста Динів у Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина міста Порохник у Ярославському повіті Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина міста Ясло в Ясельському повіті Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина міста Бранськ у Більському повіті Підляського воєводства
 Блоне — частина міста Нове Скальмежице в Островському повіті Великопольського воєводства
 Блоне — частина міста Кротошин у Кротошинському повіті Великопольського воєводства
 Блоне — частина міста Сульмежице в Кротошинському повіті Великопольського воєводства
 Блоне — частина села Гущка-Дужа в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Блоне — частина села Сітанець у гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Блоне — частина села Плуси в гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Блоне — частина села Боровець у гміні Лукова Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Блоне — частина села Недзьведзь у гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Борусова в гміні Ґрембошув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Воля-Дрвінська в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Іґоломія в гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Домбрувкі-Бренські в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Вижиці в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Добрановиці в гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Адамеж у гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Домбрувка в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Бучкув у гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Пйотрковиці в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Дзевін у гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Карвін у гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Мархоциці в гміні Рацлавіце Меховського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Косьцеюв у гміні Рацлавіце Меховського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Зофіполе в гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Усьце-Сольне в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Воля-Желіховська в гміні Ґрембошув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Ленкі в гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Дамениці в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Блоне — частина села Воля-Павловська в гміні Солець-над-Віслою Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Блоне — частина села Пшибишев у гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Блоне — частина села Воля-Оцецька в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Лази в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Котова-Воля в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Оріхівці (Ожеховце) в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Передмістя Дубецьке (Пшедмесьце-Дубецькі) в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Ноцкова в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Жабно в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Камень у гміні Камень Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Радомишль-над-Сяном у гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Тшеснь у гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Бабуле в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Бірча в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Пшендзель у гміні Рудник-над-Сяном Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Домбрувка-Пньовська в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Борова в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Ясляни в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Сосниця (Сосьниця) в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Вампежув у гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Пусткув у гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Клижув у гміні Пишниця Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Чайкова в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Старе Місто (Старе Място) в гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Земпнюв у гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Маліне в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Тушима в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Білий Бір у гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Брень-Осуховський в гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Блоне — частина села Цишиця-Ґурна в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Скожув у гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Міностовиці в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Зборувек у гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Ксьонжниці в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Козлув у гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Збельтовиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Скотники-Мале в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Ґлухув у гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Сульборовиці в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Воля-Жидовська в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Тополя в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Облеконь у гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Ратає-Карські в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Щебжуш у гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Скшельчиці в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Ратає-Слупські в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Чижовиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Закшув у гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Подґає в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Влосновиці в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Унікув у гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Мсцюв у гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Лаґевники в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Любанія в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Сьвйонтники в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Янікув у гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Бебельно-Весь у гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Колачковиці в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Ґабултув у гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Рембув у гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Сулковиці в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Пшиґрадув у гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Недзьвиці в гміні Копшивниця Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Крулевиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Кемпа-Любавська в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Фольваркі в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Чижув у гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Завіселче в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Строхциці в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Венґлешин у гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Мацейовіце в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Блоне — частина села Масуни в гміні Семпополь Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Блоне — колонія в гміні Домброва Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Блоне — колонія в гміні Янув-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Блоне — колонія в гміні Коваля Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Блоне — колонія в гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Блоне — осада в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Блоне — лісова осада в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки